Louvières (Calvados)
 Louvières (Haute-Marne)

Desambiguações de topônimos